Шата — присілок, Сухолозький міський округ, Свердловська область, Росія
 Шата — муніципалітет, департамент Вогези, регіон Лотарингія, Франція